Doroschiwka (; ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Doroschiwka (Jampil, Sumy), Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Jampil
 Doroschiwka (Jampil, Winnyzja), Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Jampil
 Doroschiwka (Kupjansk), Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Kupjansk
 Doroschiwka (Putywl), Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Putywl
 Doroschiwka (Wosnessensk), Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Wosnessensk